

Integralne części wsi w Polsce 
 Biedaków – część wsi Bukowa Wielka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Biedaków – część wsi Święcica w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Biedaków – część wsi Jeziorko w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Biedaków – część wsi Miedziana Góra w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra